Pueblica puede hacer referencia a:
 Pueblica de Valverde, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Pueblica de Campeán, localidad del municipio de Pereruela, provincia de Zamora, España.